Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 384 dans le monde.

 Interstate 384 aux États-Unis
 Route régionale 384 en Finlande
 Route nationale 384 en France